Laserpitium garganicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Laserpitium garganicum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. g. siculum
 L. g. stabianum

Källor 

Spenörter
garganicum